Van Horn (Texas), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Keith Van Horn (1975), Amerikaans basketbalspeler
 William van Horn (1939), Amerikaans stripauteur

Zie ook 
 Horn (doorverwijspagina)
 Van Horne (doorverwijspagina)